La Redonda kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Redonda, Veracruz, San Andrés Tuxtla, 
 La Redonda, Guanajuato, Doctor Mora,

Spanien 

 La Redonda, kommun i Provincia de Salamanca

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar